Världsmästerskap 1967 kan avse:

Formel 1-VM 1967
Roadracing-VM 1967
Världsmästerskapet i basket för herrar 1967
Världsmästerskapet i basket för damer 1967
Världsmästerskapet i handboll för herrar 1967
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1967
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1967
Världsmästerskapen i konståkning 1967
Världsmästerskapen i skidskytte 1967
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1967
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1967